Godon est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Godon est un prénom masculin désuet.

Le terme godon est aussi une insulte ancienne pour désigner les Anglais, dérivé du juron anglais goddam!.

Patronyme 

 Alain Godon (1964-), artiste peintre-sculpteur ;
 François-Louis Godon (1755-1800), maître-horloger ;
 Éric Godon  (1959-), comédien belge ;
 Hubert Godon, acteur français ;
 Kervin Godon (1981-), footballeur mauricien ;
 Lucie Godon née à Sancerre en 1882, fille de Sylvain Godon et de Marie-Alexandrine Planchon aubergistes, mère de Louise Godon (1902-1988) qui épousa Michel Leiris. Lucie Godon épousa Daniel-Henry Kahnweiler. Sa sœur Berthe Godon (1893-1984) épousa le peintre Elie Lascaux ;
 William Sylvanus Godon (1809-1879), officier de marine américain.

Saint chrétien 
 Godon de Metz († 657), ou Godo, Goes en Latin, évêque de Metz
 Saint Gond († 690), ou Gaon ou Godon ou Godo ou Gondon, neveu et disciple de saint Wandrille, ermite en Brie, puis fondateur l'Abbaye Saint-Pierre-d'Oyes en Champagne ; fêté le 26 mai.
 Saint Gondon de Sauxillanges (ou Godon) est un moine de Volvic fêté le .

Références 

Nom théophore